Lalka (pl.: Puppe) steht für:
 Lalka (Boleslaw Prus), Roman
 Lalka (Film), Verfilmung (1968)
 Lalka (Fernsehserie) (1978)
 Lalka (Theater), Warschau
 Lalka (Purda), Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Lallka, 1938 bis 1945 Kleinramuck, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Lalka (Halbinsel), Halbinsel im Jezioro Łańskie, Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945 Lallka, Halbinsel, Kreis Allenstein, Polen
 Witalij Lalka, ukrainischer Sportler
 Żabia Lalka, Berg in Polen